(4341) Посейдон () — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется очень вытянутой орбитой с большим эксцентриситетом, из-за чего в процессе движения вокруг Солнца он пересекает орбиты сразу трёх планет: Венеры, Земли и Марса. Астероид был открыт 29 мая 1987 года американским астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь древнегреческого бога морей Посейдона.

См. также 
 Список астероидов (4301—4400)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, пересекающие орбиту Венеры
Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Названия астероидов из древнегреческой мифологии